Fridrich Hesenský (celým jménem: Friedrich Wilhelm August Victor Leopold Ludwig; 7. října 1870, Darmstadt – 29. května 1873, Darmstadt) byl druhý syn Ludvíka IV., velkovévody Hesenského a jeho manželky princezny Alice Sasko-Koburské, která byla jednou z dcer královny Viktorie. Byl prastrýcem z matčiny strany prince Filipa, vévody z Edinburghu, a to přes Fridrichovu nejstarší sestru princeznu Viktorii Hesensko-Darmstadtskou.

Život 
Narodil se 7. října 1870 v Darmstadtu s hemofilií. Rodina ho nazývala "Frittie", i přes nemoc byl velmi veselý a temperamentní. Jedno z jeho jmen je Leopold, což ukazuje na matčina hemofilního bratra prince Leopolda, vévodu z Albany, který byl Fridrichův kmotr.

Smrt 
Jeho hemofilie byla diagnostikována v únoru 1873. Na konci května 1873 si Fridrich a jeho bratr Arnošt hráli v matčině ložnici. Arnošt běžel do další místnosti a nahlédl oknem na svého mladšího bratra. Alice běžela odstrčit Arnošta od okna. Když odešla z místnosti, Fridrich vylezl na židli a podíval se přes okno na svého bratra. Židle se převrhla a Fridrich z okna vypadl. Zemřel o několik hodin později na krvácení do mozku.

Po jeho smrti se jeho matka často modlila u hrobu. Dvě Fridrichovy sestry Irena a Alix měly hemofilní syny.

Vývod z předků

Reference

Literatura 
 Mager, Hugo (1998). Elizabeth: Grand Duchess of Russia. Carroll and Graf Publishers, Inc.

Externí odkazy 
 

Muži
Hesenští princové
Němečtí princové
Hesenští
Narození 7. října
Narození v roce 1870
Úmrtí 29. května
Úmrtí v roce 1873
Narození v Darmstadtu